Cornille peut faire référence à :
 La cornille, appelée également dolique à œil noir ou niébé, une sous-espèce végétale de haricot.
 Cornille, une commune française, située dans le département de la Dordogne.
 Le Secret de maître Cornille, nouvelle d'Alphonse Daudet
 un patronyme francophone qui provient du nom latin Cornelius. Il est surtout répandu en France dans le Nord-Pas-de-Calais et la Sarthe.

Patronyme
 Timothée Cornille (1788-1861), homme politique français.
 Gary Cornille, actuel premier ministre d'Haïti

Diminutifs de Cornille 
 Cornilleau, Cornillau, Cornillaud, Cornillault, Cornillaut, Cornillaux, Cornilleaux, Cornillot.
 Cornillet, Cornilliet.
 Cornillion.

Voir aussi